Zzz, o ZZZ – onomatopea interlinguistica indicante il russare, il rumore di una sega o il ronzio di un insetto

Musica 

 zZz – band olandese
 ZZZ  – canzone degli Empire of the Sun dall'album Two Vines
 ZZZ  – album del 2018 di Zion.T